Yared  (amharisch ያሬድ) ist der Name von:

 Yared (Musiker) (525–571), legendärer Priester, Kirchenmusiker und Musiktheoretiker der äthiopisch-orthodoxen Kirche
 Yared Asmerom (* 1980), eritreischer Marathonläufer
 Yared Dibaba (* 1969), deutscher Fernsehmoderator
 Yared Hagos (* 1983), schwedischer Eishockeyspieler
 Yared Shegumo (* 1983), polnischer Langstreckenläufer

Yared ist der Familienname folgender Personen:
 Christiane Yared (* 1960), brasilianische Pfarrerin, Unternehmerin und Politikerin
 Gabriel Yared (* 1949), libanesischer Komponist